Zeven Zonden (bier), een Belgisch bier
 Zeven hoofdzonden
 Zeven zonden (Jan Smit), lied van Jan Smit